Загва́н () — вилайет на северо-востоке Туниса.
 Административный центр — город Загван.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с вилайетом Мануба, на северо-востоке с вилайетом Бен-Арус, на востоке с вилайетом Сус, на юге с вилайетом Кайруан, на западе с вилайетами Сильяна и Беджа.

Наивысшая точка — гора Загван 1295 м.

Административное деление 
Вилайет Загван делится на 6 округов:
 Бир-Мшерга (Bir Mcherga)
 Эль-Фахс (El Fahs)
 Надур (Nadhour)
 Саваф (Saouaf)
 Загван (город) (Zaghouan)
 Зриба (Zriba)

Примечания